

Sigle 
 Automated guided vehicle – veicolo a guida automatica
 Automotrice à grande vitesse – progetto di treno ad alta velocità

Codici 
 AGV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Acarigua (Venezuela)
 agv – codice ISO 639-3 della lingua remontado agta

Geologia 
  AGV – Arenarie di Groppo Sovrano – nell'Alta Val Bratica, in provincia di Parma – sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna

Altro 
 AGV – azienda italiana produttrice di caschi